Walworth County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických a jedné americké bývalé lodi:
 Walworth County (Jižní Dakota) – okres státu Jižní Dakota
 Walworth County (Wisconsin) – okres státu Wisconsin

 USS Walworth County – tanková výsadková loď